Террозу:

 Террозу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Террозу, Тьягу Андре Рамуш (род. 1988) — португальский футболист, полузащитник.